Алёнка — река в России, протекает в Рязанской области. Правый приток Оки.

География 
Река Алёнка берёт начало у деревни Шатилово Спасского района. Течёт на северо-восток по территории Шиловского района. Устье реки находится у села Муратово в 588 км по правому берегу реки Оки. Длина реки составляет 11 км. Вблизи устья Алёнка сливается со своим левым притоком, рекой Студенец.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от города Рязань до водомерного поста у села Копоново, без реки Проня, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010102212110000025881
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002588
 Код бассейна — 09.01.01.022
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Рязанской области
Притоки Оки (приток Волги)